Рецептата е кратко технологично описание на съставките и процесите, необходими за приготвянето на определен продукт. Наименованието на термина произлиза от повелителната форма на латинския глагол recipio, -ere (вземам, получавам) Recipe! – Вземи! Рецептите могат да бъдат:
 Медицински - описват начините за приготвяне, отпускане и прилагане на лекарства;
 Кулинарни – описват начините за приготвяне и сервиране на ястия;
 и други.